Михаи́л Токачёв:
 Толкачёв, Михаил Прокофьевич (1729—1774) — яицкий казак, пугачёвский атаман.
 Толкачёв, Михаил Фёдорович (1922—1998) — советский полковник, Герой Советского Союза (1945).